12-й чемпионат мира по софтболу среди женщин 2010 проводился в городе Каракас (Венесуэла) с 27 августа по 5 сентября 2010 года с участием 16 команд. В Венесуэле и городе Каракас женский чемпионат мира проводился впервые.

Чемпионом мира стала (в 9-й раз в своей истории и 7-й раз подряд) сборная США, победившая в финале сборную Японии. Третье место заняла сборная Канады.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2010 год в софтболе
2010
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Венесуэле
Международные спортивные соревнования в Каракасе
Чемпионаты мира в Венесуэле
Спорт в Венесуэле в 2010 году
Июнь 2010 года
Июль 2010 года